Jevgenyij Romanovics Grisin (1931–2005) négyszeres olimpiai bajnok szovjet gyorskorcsolyázó
 Jevgenyij Boriszovics Grisin (1959) olimpiai bajnok szovjet vízilabdázó